Sotira (griechisch Σωτήρα ‚Erlöserin') ist der Name folgender Orte:

 in Griechenland:
 Sotira (Edessa), ein Dorf der Gemeinde Edessa, Region Zentralmakedonien
 Sotira (Sparta), ein Dorf der Gemeinde Sparta, Region Peloponnes
 Sotira (Sitia), ein Dorf der Gemeinde Sitia, Region Kreta

 für weitere Dörfer siehe auch Agia Sotira

 in der Republik Zypern:
 Sotira (Bezirk Famagusta)
 Sotira (Bezirk Limassol)
 Sotira-Teppes, jungsteinzeitliche Siedlung bei Sotira im Bezirk Limassol

 in Albanien:
Sotira (Dropull), ein Dorf in der Gemeinde Dropull
Sotira (Gramsh), ein Dorf in der Gemeinde Gramsh

 in Bulgarien:
 Sotira nahe Sliwen, siehe Sotirya

Sotira ist des Weiteren der Name folgender Personen:
 Sotira (Heilkundige), 1. Jahrhundert vor Christus

Für die männliche Form siehe auch Sotiras